Álvaro Domínguez Soto (1989), Spaans voetballer
Álvaro José Domínguez (1981), Colombiaans voetballer